Ел Кабресто има више значења:

 Ел Кабресто (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кабресто (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику